Brasset est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Maurice Brasset (1884-1971), homme politique canadien du Québec
Rose-Line Brasset (née en 1961), journaliste et auteure canadienne

Voir aussi

Homonymie de patronyme